Hermias (antiguo griego: Ἑρμείας, Hermeias) es el nombre de:
 Hermias de Atarneo.
 Hermias, ministro del rey seléucida Seleuco III.
 Hermias de Comana, santo y mártir de la Iglesia ortodoxa.
 Hermias, apologeta cristiano.
 Hermias, filósofo.
 Hermias Sozomeno, historiador de la Iglesia.